Hannken ist der Familienname folgender Personen:

 Catrin Hannken (* 1973), deutsche Politikerin (CDU)
 Kati Hannken-Illjes (* 1972), deutsche Germanistin